Candia (en grec moderne ), parfois orthographié Kandia, est un village grec du Péloponnèse situé entre Drépano et Iria, sur le golfe d'Argolide. Candia comptait  habitants permanents en 2001.

Géographie 
Candia est située à 19 kilomètres au sud de Nauplie. Le village appartient, à la suite du programme Kallikratis de 2011, au district municipal d'Asini, lui-même rattaché au dème (municipalité) de Nauplie.

Histoire 
Candia a été construite peu après la guerre d'indépendance grecque par des réfugiés venus de Crète, comme la cité voisine de Tolo. Candia est nommé d'après l'ancien nom vénitien de l'île de Crète, Candie.

Économie 
Candia possède également à Candia Beach des installations touristiques (hôtels et camping), ainsi qu'une une plage. Candia bénéficie de la proximité des sites touristiques de Nauplie et d'Épidaure.

Références

Liens externes 
   District urbain d'Asini

Village dans le Péloponnèse (périphérie)
Nauplie